Да́рко Ла́зич (; 19 июля 1994, Смедеревска-Паланка, Союзная Республика Югославия) — сербский футболист, защитник.

Карьера

Клубная 
Воспитанник белградской «Црвены Звезды».

За основную команду защитник дебютировал в матче последнего тура сезона 2012/13 против «Войводины». 18 июля 2013 года, выйдя в стартовом составе в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы 2013/14 против исландского «ИБВ», Дарко провёл первую игру в еврокубках.

2 ноября 2013 года Лазич сыграл в своём первом дерби с «Партизаном». Защитник был удалён в компенсированное арбитром время, однако это не повлияло на исход матча. В первом круге сезоне 2013/14 Лазич сыграл в 9 матчах за «Црвену Звезду», на вторую часть чемпионата защитник был отдан в аренду в «Спартак» из Суботицы, и отыграл там 6 матчей.

Летом 2014 года Дарко возвратился в Белград и стал основным центральным защитником «звездашей» в сезоне 2014/15.

23 июня 2015 года подписал контракт с российским клубом «Анжи» на четыре года.

В сборной 
Выступал за юношеские сборные Сербии до 17 и до 18 лет.

Достижения 
 «Црвена Звезда»
 Чемпион Сербии: 2013/14

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Srbijafudbal.net
 Профиль на сайте «Црвены Звезды»

Футболисты Сербии
Игроки сборной Сербии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Црвена звезда»
Игроки ФК «Сопот»
Игроки ФК «Спартак» Суботица
Игроки ФК «Анжи»
Игроки ФК «Аланьяспор»
Игроки ФК «Денизлиспор»
Игроки ФК «Сараево»
Игроки ФК «Раднички» Ниш